Center Point kan syfta på:

 Center Point, Alabama
 Center Point, Indiana
 Center Point, Iowa
 Center Point, Louisiana